Янай — фамилия. Известные носители:

 Янай, Масаюки (род. 1959) — японский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Янай, Цви (1935—2013) — израильский ивритоязычный писатель, философ, публицист и журналист.